Historisk betegner Kommunalreformen den reform af det kommunale Danmark, som trådte i kraft 1. april 1970, mens den reform, som  gennemførtes med virkning fra 1. januar 2007 er blevet kaldt Strukturreformen. Strukturreformen bliver imidlertid ofte også kaldt Kommunalreformen.

Kommunalreformen (1970)
Strukturreformen (2007)